

Accezioni comuni
 Maestà: trattamento spettante ai re e alle regine regnanti.

Arte
 Maestà: soggetto iconografico cristiana rappresentante frontalmente una figura sacra (solitamente Gesù o Maria) seduta sul trono, in segno di potenza.

Opere d'arte 

Maestà – dipinto del Beato Angelico, Museo nazionale di San Marco, Firenze
Maestà – dipinto del Maestro della Santa Cecilia, Galleria dell'Accademia, Firenze
Maestà – pannello centrale dello smembrato polittico di Pisa di Masaccio, National Gallery, Londra

Geografia
 Maestà – località (non frazione) di Pavia